The Plague Within — 14-й студийный альбом английской метал-группы Paradise Lost. Выпущен 1 июня 2015 год в Европе и 2 июня 2015 в Северной Америке на лейбле Century Media . Этот альбом показывает возвращение группы к раннему звучанию: дэт-дум-метал с элементами готик-метала, благодаря которому группа приобрела свою популярность.

Список композиций 
Музыка написана Грегом Макинтошем, лирика — Ником Холмсом.

Бонус-треки ограниченного издания

Бонус-трек ограниченного японского издания

Участники записи

Состав группы 
 Ник Холмс — вокал
 Грег Макинтош — гитара
 Аарон Аеди — ритм-гитара
 Стив Эдмондсон — бас-гитара
 Адриан Эрландсон — ударные

Остальные участники 
 Хайме Гомес Арельяно — продюсер

Чарты

Примечания 

Альбомы Paradise Lost
Альбомы Century Media Records
Альбомы 2015 года